El nombre de Ladislao IV puede referirse a:

 Ladislao IV Vasa  (1595 - 1648). Zar de Rusia y Rey de la Mancomunidad polaco-lituana.
 Ladislao IV de Hungría (1262 - 1290). Rey de Hungría.